Fúria Jovem do Botafogo é a maior torcida organizada ligada ao Botafogo de Futebol e Regatas.

História 
A Fúria Jovem foi criada em 21 de junho de 2001 a partir de torcedores dissidentes da Torcida Jovem do Botafogo. Rapidamente, tornou-se a principal torcida do clube,hoje temos cerca de 15.089 membros. A participação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro de 2003 fez a torcida se solidificar ainda mais, estando presente nos jogos do Estádio Caio Martins e fora de casa durante a campanha de volta a Série A. Tem como seu Lema Por amor ao Botafogo. Seus preceitos São: Ética,Respeito e Atitude. Hoje a Fúria Jovem do Botafogo,tem Tido um Aumento Gradual nos seus Membros e/ou Participantes,Tornando-se assim a maior Organizada do clube Botafogo Futebol e Regatas.

Associação 

A associação à Fúria Jovem faz-se a partir do pagamento de uma taxa de adesão junto à diretoria da torcida. Com ela, o membro recebe uma carteirinha de identificação como sócio e tem direito a desconto na compra de Materiais com a torcida. Não há cobrança de mensalidade. E aqueles que não são sócios podem, também, acompanhar os jogos junto à organizada. Todo lucro arrecadado é investido em materiais (bandeiras, bandeirões, festas de arquibancada, fumaça, papel picado e outros).

Simbologias 
Seu lema é "Por amor ao Botafogo", e suas diretrizes são: "Ética, Respeito e Atitude". A torcida é dividida por "canis" em homenagem a um dos mascotes alternativos do clube, o cachorro. Seu símbolo é um triângulo feito com as duas mãos abertas, com as palmas viradas para a frente, ligadas, em cima pelos dedos indicadores, e embaixo pelos polegares. O mascote da Fúria Jovem do Botafogo é um cachorro, com braços tonificados, e com roupas da torcida.Os torcedores da Fúria são conhecidos como "Furiosos", "Os de Preto"  ou "Cachorrada".

Localizações 
 Engenhão

No Maracanã, local onde ocorrem os clássicos do futebol carioca, a Fúria Jovem localiza-se no setor norte superior, mesmo setor ocupado pela Torcida Jovem, Fogoró e a Loucos Pelo Botafogo, exceto em jogos contra o Flamengo, nesse caso a torcida fica no setor Sul. No Estádio Nilton Santos, de posse do alvinegro, ela fica no setor leste inferior, lado oposto às cabines de TV e rádio e quando é clássico no lado Norte do Niltão, juntamente com as torcidas Fogoró e a barra-brava Loucos pelo Botafogo

Bandeiras 

 Bandeiras de bambu
As bandeiras da Fúria são em sua maioria pretas com desenhos em preto e branco ou mesmo com o desenho de seu mascote. Todas são do mesmo tamanho, quatro metros por quatro.

 Bandeirões
Um dos principais bandeirões da Fúria Jovem é representado por uma grande bandeira do Botafogo de Futebol e Regatas com a inscrição em uma das listras brancas "Ética, respeito e atitude", que recobre grande parte do setor ocupado pela torcida alvinegra. Além deste, existem um "camisão" que representa o uniforme do clube, um bandeirão negro com dois símbolos da Fúria e marca do patrocinador, Casas Sto. Antônio, e outro com a foto de Garrincha e a inscrição "A Alegria do Povo".

Festas 

As festas oficiais da Fúria Jovem ocorrem sempre à data de sua fundação, ou no dia mais próximo ao fim de semana. Para ela, a torcida cria camisas comemorativas que dão acesso ao evento e que ilustram seu mascote, seu lema e o tempo desde sua fundação.
Sendo na festa de comemoração de seus 9 anos foi comemorada na furacão 2000!!

Aliadas/Amizades 

No mundo das torcidas organizadas, para realizar viagens e poder se defender de grupos criminosos, muitas torcidas fazem alianças com outras de Estados distintos. Possui aliança com:

 Gaviões da Fiel (Corinthians)
 Pavilhão Nove (Corinthians)
 Torcida Organizada Bamor (Bahia)
 Fanáutico (Náutico)
 Torcida Garra Alvinegra (ABC Futebol Clube)
 Império Alviverde (Coritiba)
 Geral do Grêmio (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
 Força Jovem Goiás (Goiás Esporte Clube)
 Cearamor (Ceará Sporting Club)
 MOFI (Ceará Sporting Club)
 Mancha Azul (Avaí Futebol Clube)

Canis 
Veja a lista de "Canis" da Fúria Jovem e os respectivos bairros ou regiões que são cobertas por eles.

 Central
Centro, Santa Teresa, Estácio, Cidade Nova, Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Cristóvão.

 1º Canil - Zona Sul
Rajah, Botafogo, Glória, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo, Santa Teresa, Catete, Humaitá, Copacabana, Leme, Urca, Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, Leblon, Gávea, Vidigal.

 2º Canil - Baixada Fluminense
Pavuna, Acari, Parque Colúmbia, Barros Filho, Coelho Neto, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Anchieta, Honório Gurgel, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Miguel Couto.

 3º Canil - Barra da Tijuca
Rocinha, São Conrado, Alto da Boa Vista, Joá, Barra da Tijuca, Itanhangá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Pequena, Vargem Grande, Grumari, Barra de Guaratiba.

 4º Canil - Zona Norte
Méier, Lins de Vasconcelos, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Cascadura, Abolição, Sampaio, Piedade, Jacaré, Maria da Graça, Del Castilho, Todos os Santos, Água Santa, Encantado, Pilares, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Cavalcante, Engenheiro Leal, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Campinho, Bento Ribeiro, Madureira, Quintino Bocaiuva, Vila Valqueire, Marechal Hermes.

 5º Canil - Zona Oeste
Deodoro, Guadalupe, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Restinga da Marambaia.

 6º Canil - Maracanã
Maracanã, Praça Hilda, Tijuca, Grajaú, Mangueira, São Francisco Xavier, Vila Isabel, Andaraí.

 7º Canil - Leopoldina
Caju, Manguinhos, Maré, Bonsucesso, Ramos, Inhaúma, Penha, Higienópolis, Vila Kosmos, Vila da Penha, Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho, Vaz Lobo, Brás de Pina, Parada de Lucas, Vigário Geral,  Jardim América, Cordovil, Penha Circular, Vista Alegre, Rocha Miranda, Olaria.

 8º Canil - Jacarepaguá
Praça Seca, Tanque, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Anil, Pechincha, Camorim,Rio das Pedras, Freguesia de Jacarepaguá, Jacarepaguá.

 9º Canil - Niterói e São Gonçalo
 10º Canil - Cachambi
 11º Canil - Nova Friburgo
 12º Canil - Ilha do Governador
 13º Canil - São Paulo, Butantã, Osasco
 14º Canil - Brasília
 15º Canil - Vitória
 16º Canil - Macaé
 17º Canil - Curitiba
 18º Canil - Porto Alegre
 19º Canil - Região dos Lagos  São Pedro, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e Araruama
 20º Canil - Itaperuna
 21º Canil - Recife-PE
 22º Canil - Inhaúma
Fazenda de Inhaúma, Pracinha de Piedade e Vagabal

 23º Canil - Magé
 24º Canil - Feminino
 25º Canil - Sul Fluminense
Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença, Resende e Volta Redonda

 26º Canil - Juiz de Fora, Santos Dumont, São João del Rei
 27º Canil - Petrópolis
 28º Canil - Belo Horizonte
 29º Canil - Campos dos Goytacazes
 30º Canil - EUA
 31º Canil - Resende
 32º Canil - Santa Catarina
 33º Canil - Mato Grosso do Sul
 34º Canil - Paraíba
 35º Canil - Ceará
 36º Canil - Bahia
 37º Canil - Pará
 38º Canil - Natal-RN
 39º Canil - Maranhão
 40º Canil - Casimiro de Abreu
 41º Canil - Uberaba
 42º Canil - Morro Agudo
 43º Canil - Goiânia
 44º Canil - Santos
 45º Canil - Cabo Frio
 46º Canil - NET
 49° Canil - São Fidélis
 50º Canil - Angra dos Reis
 51º Canil - Cachoeiro de Itapemirim - ES
 52º Canil - Sergipe
 53º Canil - Teresópolis
 54° Canil - Itaguaí /  (Seropédica)
 55° Canil - Manaus - Amazonas
 56 Canil - Viçosa Minas Gerais
 57° Canil - Alagoas
 58º Canil - Piaui
 59º Canil - Três Rios
 60º Canil - Mato Grosso
 61º Canil - Guapimirim
 62° Canil - Itália
 63° Canil - Inglaterra
 64° Canil - Itaboraí
|}

Ligações externas 

 

Torcidas do Botafogo de Futebol e Regatas